M126 – bomba amerykańska
 155 mm M126 – haubica czołgowa używana w dziale samobieżnym M109 SPH